Sherred ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Sherred (* 1956), Rennrodlerin sowie Sportmanagerin und -funktionärin, siehe Claire DelNegro
 T. L. Sherred (1915–1985), amerikanischer Science-Fiction-Autor